Adriana Díaz (* 31. Oktober 2000 in Utuado) ist eine puerto-ricanische Tischtennisspielerin. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2016 und 2020 teil und gewann Gold beim Panamerika-Cup, den Panamerikameisterschaften sowie den Panamerikanischen Spielen.

Werdegang 
Ihren ersten internationalen Auftritt hatte Díaz 2009 bei den China Junior and Cadet Open, weitere Teilnahmen an Jugendturnieren folgten ab 2011. Im Jahr darauf nahm sie erstmals an der Jugend-Lateinamerikameisterschaft teil, bei der sie die Titel im Einzel-, Mixed- und Teamwettbewerb gewinnen konnte. 2013 holte sie beim gleichen Wettbewerb Silber im Einzel und Gold im Doppel und spielte mit der Lateinamerikameisterschaft ihr erstes Erwachsenen-Turnier. Bei Latein- und Panamerikanischen Jugendmeisterschaften gewann sie auch in den folgenden Jahren zahlreiche weitere Medaillen, bei den Erwachsenen gelang ihr bei der Lateinamerikameisterschaft 2015 der Gewinn von einer Bronze- und drei Silbermedaillen.

2016 rückte Díaz im Februar in der Weltrangliste in die Top 100 vor – im März war sie zum ersten Mal die bestplatzierte amerikanische Spielerin – und qualifizierte sich im Alter von 15 Jahren für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Sie war die erste Tischtennisspielerin aus Puerto Rico bei Olympischen Spielen. Nach einem Sieg gegen die Nigerianerin Funke Oshonaike schied sie gegen die Französin Li Xue aus. 2017 wurde sie Panamerikameisterin im Einzel, und nach der Einführung der neuen Weltranglistenberechnung im Januar 2018 sprang sie von Platz 81 auf Platz 37.

2019 gewann sie den Panamerika-Cup und qualifizierte sich damit für den World Cup, bei dem sie in der Gruppenphase ausschied. Zudem holte sie bei den Panamerikanischen Spielen Gold im Einzel, im Doppel (mit ihrer Schwester Melanie) und im Teamwettbewerb sowie Bronze im Mixed. 2020 belegte Díaz erstmals einen Platz in den Top 20 der Weltrangliste und gewann zum zweiten Mal den Panamerika-Cup.

Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2020 war sie gemeinsam mit ihrem Tischtenniskollegen Brian Afanador die Fahnenträgerin ihrer Nation.

Privat 
Adriana Díaz’ Cousin Brian Afanador war ebenfalls bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio vertreten. Auch ihre ältere Schwester Melanie Díaz gehört zu den Spitzenspielerinnen Puerto Ricos.

Ergebnisübersicht

Weblinks 
  (abgerufen am 17. November 2019)
 Weltranglistenplatzierungen
 Ergebnisübersicht (abgerufen am 17. November 2019)
 Adriana Díaz Artikel über Adriana Díaz auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Puerto Rico)
Olympiateilnehmer (Puerto Rico)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Puerto Rico)
Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
Puerto-Ricaner
Geboren 2000
Frau